Diderot ou la Philosophie de la séduction est un essai écrit par Éric-Emmanuel Schmitt en 1997.

Essai français paru en 1997
Essai d'Éric-Emmanuel Schmitt